Kleinpriesen ist

der deutsche Name einer Gemeinde an der Elbe in Böhmen; siehe Malé Březno nad Labem
der deutsche Name einer Gemeinde bei Brüx (Most); siehe Malé Březno